Elevacija (lat. elevatio: uzdizanje) može značiti:
 elevacija je uzdignutost neke točke od vodoravne ravnine, površine Zemlje, razine mora ili druge podloge.
 elevacija, u astronomiji, je kutna visina, okomiti kut između astronomskog obzora (horizonta) i nebeskog tijela (horizontski koordinatni sustav; depresija).
 u geodeziji, elevacijskim kutom naziva se kut u okomitoj ravnini kojemu jedan krak leži u vodoravnoj ravnini, a drugi iznad ravnine.
 u vojništvu, elevacija je kut između vodorave ravnine i nagiba topovske cijevi. Kod brodskog topništva, elevacija je kut između ravnine palube, odnosno podloge topa, i nagiba cijevi. Kod negativne elevacije (obično do –10°) taj se kut naziva depresijski kut.

Izvori